Дюте́й (фр. Duteil) — многозначный термин.

Персоналии 
 Дютей, Ив (род. 1949) — французский певец.
 Дютей, Сидни (род. 1955) — французский музыкант, рэпер, диджей, теле- и радиоведущий, актёр.
 Дютей д’Озан, Жильбер Луи Робине (; 1746—1826) — французский дивизионный генерал Наполеоновских и Революционных войн.